Три обезьяны, может означать:
 Три обезьяны — изображение трёх обезьян, символизирующих буддистскую идею не деяния зла, отрешённости от неистинного
 «Три обезьяны» — телеигра на канале Муз-ТВ
 «Три обезьяны» (Üç Maymun) — турецкий фильм 2008 года

См. также 
 Две обезьяны
Обезьяна